Chobi kan syfta på följande platser:

Georgien 

 Chobifloden, Megrelien-Övre Svanetien, 
 Chobi, stad i Megrelien-Övre Svanetien, 
 Chobi (distrikt), Megrelien-Övre Svanetien